Seaview ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Seaview (New York)
 Seaview (Virginia)
 Seaview (Washington)
 Seaview Beach (Connecticut)
 Seaview Park (New Jersey)

in Australien:
 Seaview (Victoria)

in Jamaika:
 Seaview (Jamaika)

in Neuseeland:
 Seaview (Canterbury), Vorort von Timaru
 Seaview (Wellington), Vorort von Lower Hutt

im Vereinigten Königreich:
 Seaview (Isle of Wight)

Sonstiges:
 Seaview (Stadion), Fußballstadion des Crusaders FC in Belfast, Nordirland 
 Seaview Range, Bergland in Australien
 Name eines fiktiven Forschungs-U-Bootes in der Fernsehserie Die Seaview – In geheimer Mission